EUC (Erhvervsuddannelsescenter) kan referere til flere ting:

Uddannelsessteder 
 EUC Lillebælt
 EUC Lolland
 EUC Midt
 EUC Nord
 EUC Nordvest
 EUC Nordvestsjælland
 EUC Sjælland
 EUC Syd
 EUC Vest